Agnieszka Przemyślidka (ur. 6 października 1289; zm. 1296) – czeska królewna.

Agnieszka była córką króla Czech Wacława II i jego pierwszej żony Guty. Jej bratem bliźniakiem był król Wacław III.

W czerwcu 1292 podczas uroczystości koronacji króla niemieckiego Adolfa z Nassau poselstwo czeskie zawarło porozumienie w sprawie małżeństwa jego syna Ruprechta z Nassau z Agnieszką, córką Wacława II. Jej posag wynoszący 10 000 grzywien srebra został szybko zapłacony w zamian za przekazanie Czechom okręgu Chebu i Plišen. Agnieszka otrzymała jako majątek wdowi dobra Wiesbaden.

W kwietniu 1296 Wacław II i Adolf z Nassau spotkali się w klasztorze cysterskim Grünhain. Postanowiono wówczas o zawarciu małżeństwa pomiędzy dziećmi obu władców. Ślub nastąpił 9 sierpnia 1296 w Pradze. Agnieszka zmarła jeszcze w tym samym roku. Po jej śmierci Wacław II przestał popierać Adolfa z Nassau i przeszedł do obozu jego przeciwnika Albrechta I Habsburga.

Bibliografia 
 Charvátová Kateřina, Václav II. Král český a polský, Praha 2007.

Przemyślidzi
Urodzeni w 1289
Zmarli w 1296